Акасакі () — японська власна назва.

Топоніми 
 Акасакі — святиня Святилища Ісе, розташовується в Тобі, префектура Тоба
 Акасакі — село в префектурі Ніїґата

Прізвища 
 Акасакі Ісаму — японський фізик
 Акасакі Чінацу — японська сейю
 Акасакі Сюхей — японський футболіст, нападник
 Акасакі Йосінорі — японський політик, колишній мер Каґосіми (1984—2004)